Benenitra (district), een district van Madagaskar
Benenitra (stad), de hoofdstad van dit district